Příjmení Stoll nese více různých osobností:

 Corey Stoll (* 1976) – americký herec
 Inge Stollová (1930–1958) – německá motocyklová závodnice
 Theresa Stollová (* 1995) – německá zápasnice–judistka

Externí odkazy